Сан Хосесито има више значења:

 Сан Хосесито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосесито (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосесито (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Хосесито (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику